Après l'amour (1931), een film van Léonce Perret
Après l'amour (1947), een film van Maurice Tourneur
Après l'amour (1991), een film van Diane Kurys